Napoleon II (Napoléon François Joseph Charles Bonaparte; * 20. marec 1811 † 22. julij 1832) je bil leta 1815 nekaj tednov sporen francoski cesar. Sin cesarja Napoleona Bonaparta in Marije Lujze Avstrijske je bil francoski cesarski princ in Kralj Rima od rojstva.

V očetovi senci 

Po očetovem padcu je preostanek življenja preživel na Dunaju in bil na avstrijskem dvoru znan kot Franz, vojvoda Reichstadta v svoji odrasli dobi (iz nemške različice njegovega drugega osebnega imena, skupaj z naslovom, ki mu ga je leta 1818 podelil avstrijski cesar). Posmrtno je dobil vzdevek L'Aiglon' ("Orliček") po priljubljeni igri Edmonda Rostanda, L'Aiglon.

Ko so po porazih Napoleona I. zavezniki 4. aprila 1814 silili k odstopu, je izrazil željo, da bi njegov sin vladal kot cesar. Vendar zmagovalci koalicije niso hoteli priznati njegovega sina za naslednika in Napoleon I. je bil nekaj dni kasneje prisiljen brezpogojno odstopiti. Čeprav Napoleon II. nikoli ni dejansko vladal Franciji, je bil po drugem očetovem padcu na kratko naslovni cesar Francije. Večino svojega življenja je preživel na Dunaju in umrl za jetiko pri 21 letih.

Njegov bratranec Louis-Napoléon Bonaparte je leta 1852 ustanovil Drugo francosko cesarstvo in vladal kot cesar Napoleon III..

 Smrt in spomin 
 Spomin v književnosti 
 1900 je Edmond Rostand napisal igro L'Aiglon o njegovem življenju. 
 Srbski skladatelj Petar Stojanović je napisal opereto Napoleon II: Herzog von Reichstadt, ki je doživela krstno predstavo na Dunaju v 1920-ih letih. 
 Victor Tourjansky je režiral francoski film L'Aiglon 1931, obenem pa tudi nemško različico z naslovom Herzog von Reichstadt (Vojvoda od Reichstadta).
 Arthur Honegger in Jacques Ibert sta skupaj sestavila v klasični glasbi opero L'Aiglon, ki je doživela krstno predstavo 1937. 
 Časnikar Henri Rochefort se je šalil, da je Napoleon II., ker ni pravzaprav nikoli zares vladal, bil pravzaprav najboljši francoski vladar, saj ni napovedal nobene vojne, nobene dajatve in nobenega trinoštva.
 »Orliček« si je bil dober s princeso Zofijo Bavarsko od Wittelsbachovcev. ki je bila žena Franza Karla, brata matere Napoleona II., cesarice Marije Lujze. Šušljalo se je, da je verjetno Zofijin drugi sin, Maksimilijan, (1832-1867) sad njune skrivne zveze.

 Rodovnik 

 Sklici 

 Glej tudi 
 Schönbrunn
 Seznam francoskih cesarjev
 Seznam francoskih kraljev

 Viri 
 Welschinger, Le roi de Rome, 1811–32, (Paris, 1897)
 Wertheimer, The Duke of Reichstadt'', (London, 1905)

Zunanje povezave 

 German description of the arms of the Duke of Reichstadt, circa 1830
 

|-

|-

|-

|-

 

Rojeni leta 1811
Umrli leta 1832
Napoleon Bonaparte
Francoski cesarji
Francoski kralji
Umrli za tuberkulozo
Francoski rimokatoličani
Francoski politiki
Pokopani v Cerkvi svetega Štefana na Dunaju